Мистерии — совокупность тайных культовых мероприятий, посвящённых божествам, к участию в которых допускались лишь посвящённые.
  — в Древнем Египте.
 Мистерии в Элевсине (элевсинские) — в Древней Греции.
 Мистерии Орфея (орфические; VI век до н. э. — V век н. э.) — в Древней Греции и Фракии.
 Мистерии Митры (I—IV века н. э) — в Древнем Риме.
 Мистерии — мистический театр европейского средневековья.

Произведения искусства
 «Мистерии» (1892) — роман Кнута Гамсуна.
 «Мистерии» (1978) — нидерландский кинофильм по роману Кнута Гамсуна.
 «Мистерии» (2000) — фильм Михаила Калатозишвили.

См. также 
 Мистерия (значения)